Эдвард Джон Компорт Аргар (; род. 9 декабря 1977, Ашфорд) — британский политик, генеральный казначей и министр канцелярии Кабинета (2022).

Биография 
Родился в 1977 году в Ашфорде, детство провёл в его окрестностях. Окончил школу грамоты в Фолкстоне, с 1997 по 2000 год изучал новую историю в оксфордском Ориел-колледже, позднее получил там же степень магистра. С 2001 года работал политическим советником и спичрайтером заместителя лидера оппозиции, теневого министра иностранных дел Майкла Анкрама, но после поражения консерваторов на парламентских выборах 2005 года ушёл из политики и работал в подрядной компании государственных служб . В 2006 году избран в городской совет Вестминстера, занял должность помощника муниципального министра здравоохранения и социального обеспечения престарелых. В 2015 году победил на парламентских выборах в Чарнвуде.

В июне 2018 года занял должность младшего министра в Министерстве юстиции (при этом министр юстиции Дэвид Гок сослался на опыт Аргара, полученный в компании Serco, которая управляет пятью частными тюрьмами).

С 10 сентября 2019 года — младший министр в ведомстве здравоохранения.

6 июля 2022 года ушёл в отставку с началом правительственного кризиса из-за недовольства министров политикой премьер-министра Бориса Джонсона.

6 сентября 2022 года при формировании правительства Лиз Трасс был назначен генеральным казначеем и министром канцелярии Кабинета с правом участия в заседаниях Кабинета.

14 октября 2022 года Аргар назначен главным секретарём Казначейства, а занимавший эту должность Крис Филп перемещён на место Аргара.

25 октября 2022 года по завершении правительственного кризиса был сформирован кабинет Риши Сунака, в котором Аргар не получил никакого назначения.

Примечания

Ссылки 
 

Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Главные секретари казначейства
Генеральные казначеи Соединённого Королевства
Члены Тайного совета Великобритании